Ла Виртуд има више значења:

 Ла Виртуд (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Виртуд (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Виртуд (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику